Sono stato io! – film del 1937 diretto da Raffaello Matarazzo
 Sono stato io! – film del 1973 diretto da Alberto Lattuada